L'équipe de baseball des Rangers du Texas est une franchise de la Ligue majeure de baseball depuis 1961. Cette page retrace les résultats de l'équipe depuis cette première saison avec l'indication des résultats en saison régulière et ceux enregistrés en séries éliminatoires

Résumé (1961-2010)

Saison régulière 
 50 saisons de Ligue majeure : 3747 victoires pour 4206 défaites (0,471)
 4 titres de Division : 1996, 1998, 1999, 2010
 1 titre de Ligue : 2010

Séries éliminatoires 
 4 participations en Série de division : 4 victoires pour 12 défaites (0,250), 1 série gagnée
 1 participation en Série de ligue : 4 victoires pour 2 défaites (0,667), 1 série gagnée
 1 participation en Série mondiale : 1 victoire pour 4 défaites (0,100), aucune série gagnée
 Bilan en séries éliminatoires : 9 victoire pour 18 défaites (0,333)

Saison par saison

Logos

Liens externes 
 Statistiques des Texas Rangers sur Baseball-Reference.com
 Stades et affluences des Texas Rangers sur Baseball-Reference.com

Texas Rangers